Тур Даун Андер 2014 () — 16-я элитная многодневная велогонка по дорогам Австралии. Она стартовала 21 января, а завершилась 26 в Аделаиде. Победителем гонки стал австралиец Саймон Джерранс.

Участники 
На старт веломногодневки вышло 20 команд, в числе которых были и все 18 команд, принимающих участие в Мировом Туре UCI 2014.

Маршрут

Этапы

Этап 1 
21 января 2014 — Нуриутпа — Ангастон (Южная Австралия),

Этап 2 
22 января 2014 — Проспект — Стерлинг,

Этап 3 
23 января 2014 — Норвуд — Кэмбеллтаун,

Этап 4 
24 января 2014 — Анли — Виктор-Харбор,

Этап 5 
25 января 2014 — Макларен Вейл — Уиллунга,

Этап 6 
26 января 2014 — Аделаида — Аделаида (Критериум),

Лидеры классификаций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2014
Спорт в Австралии в 2014 году
Январь 2014 года